McClements est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Catherine McClements (née en 1965), actrice australienne
 (né en 1989), joueur de football nord-irlandais
 (née en 1944), gymnaste américaine
 (1922-1973), joueur australien de football australien
Lyn McClements (née en 1951), nageuse olympique australienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme